Mercury – a Ford Motor Company egyik autómárkája
 Mercury – számítógépes programozási nyelv
 Mercury – település Franciaországban
 mercury – a higany nemzetközi gyógyszer szabadneve

Egyéb:

 Mercury-program - az első amerikai emberes űrprogram
 Mercury Records – zenei kiadóvállalat